Jury steht für:
 Jury (angelsächsisches Rechtssystem), die Gesamtheit der Geschworenen in einem Strafprozess
 Jury (Wettbewerb), Preisgericht
 Schiedsgerichtsbarkeit
 Jury (Moselle), eine französische Gemeinde

Familienname:
 Al Jury, US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter
 Emanuel Ernst Jury (1756–?), Berliner Kupferschmied, schuf die Quadriga auf dem Brandenburger Tor
 Hugo Jury (1887–1945), österreichischer Arzt und Politiker (NSDAP)
 Josef Jury (* 1962), österreichischer Politiker (BZÖ)
 Tatjana Jury (* 1963), deutsche Journalistin
 Wilhelm Jury (1763–1829), deutscher Maler und Kupferstecher

Fiktive Figuren:
 Inspektor Jury, Hauptfigur der deutsch-österreichischen Krimiserie Inspektor Jury nach den gleichnamigen Romanen von Martha Grimes

Siehe auch:

 Die Jury
 Juri (Begriffsklärung)